Konzept (von lateinisch conceptum „das Zusammengefasste“) steht für:

 Entwurf (schöpferische Leistung), siehe Entwerfen
 Skizze, Beschreibung oder Darstellung eines Konzepts bzw. Entwurfs
 Wissensinhalt, der einer Kategoriebildung oder sprachlichen Bezeichnung zugrunde liegt, siehe Begriff
 Ergebnis einer Konzeption (Sozialpädagogik)
 Ergebnis einer Konzeption im Marketing, siehe Konzepter
 erste Stufe der Entwicklung eines behördlichen Schriftstücks, siehe Aktenkunde

Das Konzept steht für:
 Das Konzept, Schweizer Zeitschrift (1972–1982)

Siehe auch:
 Konzepte (Zeitschrift)
 Konzeption
 Konzeptualismus